Ijon Tichy (polnisch Cichy ‚Der Stille‘) bezeichnet:

 Ijon Tichy, fiktive Person in der Kurzgeschichtensammlung „Sterntagebücher“ sowie mehrerer Romane des polnischen Autors Stanisław Lem
 Aus den Sterntagebüchern des Ijon Tichy, zwei Kurzfilme von Randa Chahoud, Dennis Jacobsen und Oliver Jahn
 Ijon Tichy: Raumpilot, eine deutsche Fernsehserie 
 (343000) Ijontichy, ein 2009 entdeckter Asteroid